Die St. Petersburg Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2008 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Lyon der Grand Prix de Tennis sowie in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel 2008 gespielt. Beide zählten, genau wie das Turnier in Sankt Petersburg, zur Kategorie der International Series.

Andy Murray verteidigte im Einzel seinen Titel vom Vorjahr. Im Finale siegte der Setzlistenerste aus Großbritannien in zwei Sätzen deutlich mit 6:1, 6:1 gegen den als Qualifikant ins Hauptfeld gestarteten Kasachen Andrei Golubew und feierte seinen achten Einzeltitel. Für Golubew war es das erste Finale seiner Karriere überhaupt. Im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr nicht erneut zum Turnier an. Im Finale setzten sich Travis Parrott und Filip Polášek gegen Rohan Bopanna und Max Mirny mit 3:6, 7:64, [10:8] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.049.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Sankt Petersburg